Carlos Alberto Sardenberg
Nelson Sardenberg
Ronaldo Sardenberg

Desambiguações de sobrenomes